Маковицы — топоним; название населённых пунктов:

Россия 
 Маковицы — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

Украина 
 Маковицы — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.

См. также 
 Маковица